Królowa Margot (fr. La Reine Margot) – przydomek królowej Małgorzaty de Valois. Jej osoba była inspiracją do powstania następujących dzieł:
 Królowa Margot – powieść Aleksandra Dumasa, która była wielokrotnie ekranizowana:
1909: Królowa Margot – film w reż. Camille'a de Morlhona,
1914: Królowa Margot – film w reż. Henri Desfontainesa,
1954: Królowa Margot – film w reż. Jeana Dréville'a,
1961: Królowa Margot – film telewizyjny w reż. René Lucota,
1994: Królowa Margot – film w reż. Patrice Chéreau,
1996: Królowa Margot – serial w reż. Aleksandra Muratova,
2004: Królowa Margot – film w reż. Ruben Alexander Claassensa.